Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 813 dans le monde.

 RS-813 au Brésil
 Route régionale 813 en Finlande
 Autoroute A813 en France
  dans certains pays